Михаи́л Ви́кторов: Викторов, Михаил Петрович (1897—1950) — майор государственной безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Викторов, Михаил Владимирович (1894—1938) — русский советский военачальник, флагман флота 1-го ранга.
 Викторов, Михаил Иванович (1871—1933) — священномученик. протоиерей, святой Русской православной церкви.